Sobolevski ou Sobolevsky peut faire référence à :

Piotr Sobolevski (1904–1977), acteur soviétique.
 (Sobolevskaya, Sobolevskoye), nom de plusieurs localités de Russie.

Voir aussi 

, plusieurs localités de Russie